Kabanga steht für folgende geographische Objekte:

 Kabanga (Tansania), Ortschaft im Distrikt Ngara, Region Kagera, Tansania
 Kabanga (Fluss, Burundi), Fluss in der Provinz Ruyigi, Burundi
 Kabanga Bay, Bucht in Papua-Neuguinea
 Kabanga River, Fluss in Papua-Neuguinea